Танцуй со мной:

 «Танцуй со мной» — американская музыкально-танцевальная драма режиссёра Ранды Хаинес.
 «Танцуй со мной» — первый российский фильм, снятый в Голливуде, режиссёра А. Буравского, с М. Киршнер (см., см.).
 «Танцуй со мной» — дебютный альбом группы «Дискотека Авария».

См. также 
 «Танцуй со мной на улице» — канадский художественный фильм 1995 года.